43e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 43e Legerkorps (Keizerlijk Russisch Leger)- Russische legereenheid